

Pessoas
Nir Barkat
Nir Davidovich

Desambiguação